Terme di Nettuno è la denominazione moderna di complessi termali romani rinvenuti in diverse città antiche e con raffigurazioni del dio Nettuno, frequentemente utilizzato nella decorazione degli impianti termali, accompagnato da creature marine, legate al tema delle acque.

La denominazione può riferirsi a:
Terme di Nettuno (Ostia), impianto termale di Ostia
Terme di Nettuno (Pozzuoli), impianto termale di Pozzuoli (Puteoli)